Stephen A. Kelly (1833–1910) – irlandzko-amerykański duchowny katolicki
 Stephen F. Kelly (ur. 1946) – brytyjski pisarz
 Stephen Kelly (ur. 1983) – amerykański kajakarz, olimpijczyk
 Stephen Kelly (ur. 1983) – irlandzki piłkarz
 Stephen Kelly (ur. 2000) – szkocki piłkarz